Temnothorax brevidentis — вид мелких по размеру муравьёв рода трибы Crematogastrini из подсемейства Myrmicinae семейства Formicidae.

Распространение 
Афротропика (Кения, Mpala Research Centre).

Описание 
Мелкие желтовато-бурые муравьи (2-3 мм). Голова длиннее свой ширины (CI 76) с параллельными боками. Длина головы (HL) 0,63 мм; ширина головы (HW) 0,48 мм, длина скапуса усика (SL) 0,573 мм. Клипеус и брюшко гладкие и блестящие. Проподеальные шипики короткие. Усики рабочих и самок 12-члениковые. Малочисленные семьи обитают в гнёздах, расположенных в подстилке и древесных остатках.

Систематика 
Вид  был впервые описан в 2015 году Мэттью Пребусом (University of California, Davis, Davis, Калифорния, США). Включён вместе с видами ,  и  в состав видовой группы Temnothorax laurae species group.

См. также 
 Leptothorax muscorum
 Temnothorax albipennis

Примечания

Литература 
 
 Cagniant H., Espadaler X. (1997). Les Leptothorax, Epimyrma et Chalepoxenus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). Clé et catalogue des espèces. — Annales-Societe Entomologique de France 33: 259—284.
 Radchenko A. 2004: A review of the ant genera Leptothorax Mayr and Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) of the Eastern Palaearctic. — Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 50(2): 109—137.
 Tinaut A. (1995). Nueva especie de Leptothorax (Mayr, 1855) del groupo laurae Emery, 1884 Leptothorax crepuscularis n. sp. (Hymenoptera, Formicidae). — Zoologica Baetica 5: 89-98.
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Африки
Эндемики Кении
Temnothorax